Ленчица () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 8621 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Блоне
 Борек
 Борки
 Борув
 Бронно
 Хшонстувек
 Домбе
 Доброгосты
 Дзежбентув-Дужы
 Дзежбентув-Малы
 Гарбалин
 Гавроны
 Янкув
 Ленка-Колёня
 Козубы
 Кшепоцин-Други
 Кшепоцин-Первши
 Леще
 Лезница-Мала
 Любень
 Ленка
 Миколаев
 Пекаце
 Прондзев
 Прушки
 Седлец
 Седлец-Колёня
 Семшице
 Тополя-Катова
 Тополя-Крулевска
 Тополя-Шляхецка
 Вонкчев
 Вихрув
 Вильчковице-Дольне
 Вильчковице-Гурне
 Вильчковице-над-Шосон
 Вильчковице-Сьредне
 Завада
 Завада-Гурна
 Здуны

Прочие поселения 
 Гавронки
 Каркосы
 Лишки
 Мнишки
 Пилихы
 Прусиновице
 Шаровизна

Соседние гмины 
 Гмина Дашина
 Гмина Гура-Свентей-Малгожаты
 Гмина Грабув
 Ленчица
 Гмина Озоркув
 Гмина Паженчев
 Гмина Свинице-Варцке
 Гмина Вартковице
 Гмина Витоня

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства